A Hóember (eredeti cím: The Snowman) 2017-ben bemutatott brit bűnügyi film, amelyet Tomas Alfredson Waugh rendezett. A forgatókönyvet Hossein Amini, Peter Straughan és Søren Sveistrup írták. Producerei Tim Bevan, Eric Fellner, Robyn Slovo és Peter Gustafsson. A főszerepekben Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer és J. K. Simmons láthatóak. Zeneszerzője Marco Beltrami. Gyártója a Perfect World Pictures, a Working Title Films és az Another Park Film, forgalmazója a Universal Pictures. Az Egyesült Királyságban 2017. október 13-án, Magyarországon egy nappal előbb 2017. október 12-én mutatták be a moziban.

Cselekmény

Szereplők

Jegyzetek

Források

További információk 
 

2017 filmjei
Brit thrillerek
Brit bűnügyi filmek
Universal Pictures-filmek